Яланкуль — название населённых пунктов в России:

 Яланкуль — деревня в Благоварском районе Башкортостана.
 Яланкуль — деревня в Большереченском районе Омской области.

См. также 
 Яланькуль